Lauscher ist

 die Bezeichnung von Ohren bei Tieren, siehe Lauscher
 die Bezeichnung für eine Person, die Kommunikation abhört

Familienname folgender Personen
 Albert Lauscher (1872–1944), deutscher katholischer Priester, Gymnasiallehrer, Professor für Theologie und Politiker der Zentrumspartei
 Detlev Lauscher (1952–2010), deutscher Fußballspieler
 Elvira Lauscher (* 1965), deutsche Schriftstellerin, Journalistin, Aphoristikerin und Künstlerin
 Ernst Josef Lauscher (* 1947), österreichischer Filmemacher und Schriftsteller
 Fritz Lauscher (1908–1996), österreichischer Politiker (KPÖ)
 Hans Lauscher (1904–1981), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Regan Lauscher (* 1980), kanadische Rennrodlerin

weiteres
 Hermann Lauscher, ein Werk und Pseudonym Hermann Hesses
 der Name einer frühneuzeitlichen Zeitschrift: Der Lauscher